Lilienthal peut se référer à :
 Lilienthal: municipalité de l'arrondissement d'Osterholz en Basse-Saxe (Allemagne).

 Andor Arnoldovitch Lilienthal (1911-2010): grand maître hongrois du jeu d'échecs. 
 Max Lilienthal (1815-1882): pédagogue en Russie, puis rabbin réformé aux États-Unis.
 Otto Lilienthal (1848-1896): pionnier allemand de l'aéronautique.
 Peter Lilienthal (né en 1929): réalisateur allemand.

Homonymie de patronyme